«Па́рень из на́шего го́рода» — советский художественный чёрно-белый фильм 1942 года выпуска, снятый по мотивам одноимённой пьесы Константина Симонова.

Сюжет 
Саратовский парень Сергей Луконин (Николай Крючков) летом 1932 года уезжает из областного города в далёкий Омск, в танковую школу. В Саратове остаётся его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен к немцам и выдаёт себя за француза, однако немцы, опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Тем не менее обстоятельства складываются так, что Сергей смог сбежать. И вновь — бои, в которых он старается раскрыть возможности советских танков.

В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и он, как и миллионы советских людей, оказывается на фронте, там он встречается со старым знакомым — тем немцем, что допрашивал его в Испании.

По мотивам одноимённой пьесы Константина Симонова.

Песни 
 «Броня крепка, и танки наши быстры…» Музыка: братья Покрасс. Слова: Б. Ласкин.
 «Жди меня». Музыка:  Н. Крюков. Слова:  К. Симонов. Поёт: Вера Красовицкая.
 «Романс Вари» («Меркнут звёзды, свеча догорает…») Музыка: Н. Крюков. Слова: H. Кончаловская.

В ролях 
 Николай Крючков — Сергей Луконин
 Николай Боголюбов — Аркадий Андреевич Бурмин
 Лидия Смирнова — Варя Луконина-Бурмина, сестра Аркадия Бурмина, жена Сергея Луконина
 Владимир Канделаки — Вано Гулиашвили
 Николай Мордвинов — Алексей Петрович Васнецов, начальник Омской танковой школы
 Нина Зорская — Женя
 В. Степанов — Севостьянов
 Валерий Медведев — Петька «Волжанин»
 Александр Румнев — переводчик
 Пётр Любешкин — Сафонов
 Анатолий Алексеев — Володя
 Николай Хрящиков — связист (нет в титрах)
 Георгий Георгиу — врач-ординатор (нет в титрах)
 Григорий Шпигель — немецкий офицер (нет в титрах)
 Татьяна Гурецкая — медсестра в госпитале (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Константин Симонов
 Александр Столпер
 Режиссёры:
 Борис Иванов
 Александр Столпер
 Александр Птушко
 Операторы-постановщики:
 Уралов, Сергей Яковлевич
 Рубашкин, Самуил Яковлевич
 Художники-постановщики:
 Вайсфельд, Арнольд Михайлович
 Шпинель, Иосиф Аронович
 Композитор: Крюков, Николай Николаевич
 Песни на стихи:
 Константин Симонов
 Наталья Кончаловская
 Звукорежиссёр: С. Ключевский
 Ассистент режиссёра Давлетбеков, Хаким Давлетбекович

См. также 
 «Верую в любовь»

В 1986 году режиссёром Еленой Михайловой был снят по сценарию Серафимы Шелестовой фильм «Верую в любовь», посвящённый тому, как могли сложиться судьбы Сергея и Вари Лукониных. Роли исполнили Николай Крючков и Лидия Смирнова. В картине используется кинохроника из фильмов прошлых лет с участием Л. Смирновой и Н. Крючкова.

Примечания

Ссылки 

 Фильм «Парень из нашего города» на сайте «Оружие кино»

Фильмы СССР 1942 года
Фильмы о Второй мировой войне
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Александра Столпера
Фильмы о танкистах
Экранизации произведений Константина Симонова
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы Бориса Иванова